Klevenow bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen

Klevenow ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Philipp von Klevenow (1744–1819), Geheimer Oberfinanzrat im General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Direktorium
 Heinz Klevenow (1908–1975), deutscher Schauspieler
 Heinz Klevenow junior (1940–2021), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Kurt Schmidt-Klevenow (1906–1980), deutscher Jurist und SS-Führer